Henrik Jakobsen (curlingaš), danski curlingaš
Henrik Jakobsen (rukometaš), norveški rukometaš